L'Open de Séville de squash 2003 est l'édition 2003 du tournoi de squash Seville Spanish Open qui se déroule du 24 au  à Séville. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 4 star et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre qualifiés et un joueur invité Borja Golán. 

En finale, Amr Shabana remporte le titre face à Karim Darwish.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Seville Spanish Open
Squash en 2003
Sport en Espagne en 2003
Sport en juin 2003